La campionessa uscente era Serena Williams, che si è riconfermata battendo Vera Zvonarëva in finale per 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Serena Williams (campionessa)
  Venus Williams (quarti di finale)
  Caroline Wozniacki (quarto turno)
  Jelena Janković (quarto turno)
  Francesca Schiavone (primo turno)
  Samantha Stosur (primo turno)
  Agnieszka Radwańska (quarto turno)
  Kim Clijsters (quarti di finale)
  Li Na (quarti di finale)
  Flavia Pennetta (terzo turno)
  Marion Bartoli (quarto turno)
  Nadia Petrova (terzo turno)
  Shahar Peer (secondo turno)
  Viktoryja Azaranka (terzo turno)
  Yanina Wickmayer (terzo turno)
  Marija Šarapova (quarto turno)
  Justine Henin (quarto turno)

 Aravane Rezaï (secondo turno)  
 Svetlana Kuznecova (secondo turno)  
 Dinara Safina (ritirata per infortunio alla schiena) 
 Vera Zvonarëva (finale) 
 María José Martínez Sánchez (ritirata per infortunio al ginocchio) 
 Zheng Jie (secondo turno)  
 Daniela Hantuchová (secondo turno)  
 Lucie Šafářová (primo turno) 
 Alisa Klejbanova (terzo turno)  
 Marija Kirilenko (terzo turno)  
 Al'ona Bondarenko (terzo turno)  
 Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)  
 Jaroslava Švedova (secondo turno)  
 Alexandra Dulgheru (terzo turno)  
 Sara Errani (terzo turno)  
 Melanie Oudin (secondo turno)  
 Kateryna Bondarenko (primo turno)

Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard 
  Noppawan Lertcheewakarn
  Katie O'Brien
  Alison Riske
  Laura Robson
  Chanelle Scheepers
  Melanie South
  Heather Watson

Giocatrici che sono passate dalle qualificazioni 

  Gréta Arn
  Eléni Daniilídou
  Andrea Hlaváčková
  Kaia Kanepi
  Nuria Llagostera Vives
  Mirjana Lučić
  Bethanie Mattek-Sands
  Kurumi Nara
  Monica Niculescu
  Romina Oprandi
  Shenay Perry
  Nastas'sja Jakimava

Lucky loser:
  Stéphanie Dubois
  Anastasija Pivovarova

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2010